Heineken Open — міжнародний щорічний професійний тенісний турнір, проводиться на відкритих кортах з хардовим покриттям. Турнір є частиною серії ATP World Tour 250 з ATP World Tour. Проводиться в січні в місті Окленд, Нова Зеландія.

Тур ATP Челленджер
Тур ATP
Окленд
Heineken International
Спорт у Новій Зеландії